Les six épreuves de ski alpin des Jeux olympiques d'hiver de 1952 à Oslo comptaient également comme championnats du monde et se sont disputées du 14 au . Les épreuves de descente de slalom géant se tiennent à dans la station de Norefjell et les épreuves de slalom à Rødkleiva.

Le slalom géant est pour la première fois présent aux Jeux olympiques et l'épreuve du combiné est abandonné comme épreuve olympique jusqu'en 1988.

Podiums

Hommes

Femmes

Résultats

Descente hommes

Descente femmes

Slalom géant hommes

Slalom géant femmes

Slalom hommes 

* 5 secondes de pénalités ajoutés.

Slalom femmes

Tableau des médailles

Références 

Ski alpin aux Jeux olympiques
Ski en 1952
Épreuve aux Jeux olympiques d'hiver de 1952
Championnats du monde de ski alpin
Compétition de ski à Oslo
Ski alpin en Norvège